Luena – città dell'Angola (provincia di Moxico)
 Luena – città della Repubblica Democratica del Congo (provincia del Katanga)
 Luena – comune spagnolo della Cantabria
 Luena – fiume dell'Angola e dello Zambia
 Luena – comune dello Zambia